Dominic Thiem era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Fernando Verdasco, che ha poi perso in finale contro Diego Sebastián Schwartzman con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Marin Čilić (secondo turno)
  Dominic Thiem (quarti di finale)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)

 Fabio Fognini (semifinale)
 Diego Sebastián Schwartzman (campione)
 Pablo Cuevas (quarti di finale)
 Fernando Verdasco (finale)

Wildcard 

  Thomaz Bellucci (primo turno)
  Thiago Monteiro (primo turno)

 Casper Ruud (primo turno)

Qualificati 

  Roberto Carballés Baena (primo turno)
  Marco Cecchinato (primo turno)

 Corentin Moutet (ritirato)
 Carlos Berlocq (primo turno)

Lucky loser 
  Gastão Elias (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rio Open 2018